Cori "Coco" Gauff, född 13 mars 2004 i Delray Beach i Florida (USA), är en amerikansk högerhänt professionell tennisspelare. Hon blev proffs 2018 och uppnådde sin hittills (juli 2022) bästa rankning som #11. Under första halvåret 2019 kvalade Gauff in till Wimbledon, som den yngste spelaren någonsin, där slog hon i 1:a omgången ut Venus Williams. Gauff vann sin första WTA-titel i Linz 13 oktober 2019

Källor

Externa länkar 

 
 Cori Gauff ITF, spelarprofil

Kvinnor
Födda 2004
Amerikanska tennisspelare
Levande personer
Idrottare från Atlanta